Seale bezeichnet

 bestimmte Bauart von Drahtseilen

Orte
im Vereinigten Königreich:
 Seale (Surrey)

in den Vereinigten Staaten:
 Seale (Alabama)
 Seale (Louisiana)
 Seale (Texas)

Personen:
 Alvin Seale (1871–1958), US-amerikanischer Zoologe
 Bobby Seale (* 1936), US-amerikanischer Bürgerrechtler
 Charles Seale-Hayne (1833–1903), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons
 Derin Seale, australischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Douglas Seale (1913–1999), englischer Schauspieler, Produzent und Regisseur
 Ian Seale (* 1954), kanadischer Sprinter
 John Seale (* 1942), australischer Kameramann
 Patrick Seale († 2014), britischer Journalist und Buchautor
 Sara Seale, Sammelpseudonym zweier britischer Autoren von Liebesromanen

Siehe auch:
 Seal (Begriffsklärung)
 Seales